{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | LG Cup 
|-
|align = "center" | Престон, Англия
|-
|align = "center" | 5 — 13 октября 2002
|-
|align = "center" | Guild Hall
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 82 500
|-
| Высший брейк — 141 (Стивен Ли)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 2001 — Стивен Ли
|-
| Чемпион 2002 — Крис Смолл 
|-
| Финалист — Алан Макманус
|-
|}Гран-при 2002''' (, более известен как LG Cup 2002'' — по названию спонсора LG) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 5 по 13 октября 2002 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Крис Смолл, обыгравший в финале Алана Макмануса со счётом 9:5.

Высший брейк 

 141 — Стивен Ли
 144 — Ник Уокер (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Гран-при (снукер)
2002 год в снукере